Финский — многозначный термин. Может означать:

 Принадлежащий Финляндии или сделанный в Финляндии.
 Свойственный финнам.
 Сокращённая форма, обозначающая понятие финский язык.

 Топонимы 
 Финский — посёлок в Волжском районе Марий Эл.
 Финский — посёлок в составе города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа.
 Финский — посёлок в составе города Дмитров Московской области.
 
 Фамилия
 Финский, Александр Михайлович (род. 1953) — белорусский скульптор, доцент кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств.

См. также 
 Финский переулок (Санкт-Петербург)